

События 
 Прошла IV Олимпиада. Победитель — Полихар из Мессении
 Родился, по одной версии Ахаз, царь Иудеи с 731 года до н. э.
 Умер царь Урарту Аргишти I, ему наследовал сын Сардури II.
 Умер князь Чу Сюн-и, ему наследовал сын Сяо Ао (Сюн-кань, эра правления 763—758).
 26 июня прошло частное солнечное затмение, 65-е затмение тридцать четвёртого Сароса. Область наилучшей его видимости попадаело в приполярные и средние широты северного полушария.
 21 декабря прошло кольцеобразное солнечное затмение, 54-е затмение тридцать девятого Сароса. Область наилучшей его видимости попало в средние широты южного полушария.

См. также

Примечания